Bábovička může být
 malá bábovka
 bábovička (písek) – formovaný útvar z vlhkého písku
 forma na výrobu báboviček